Mycedium är ett släkte av koralldjur. Mycedium ingår i familjen Pectiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Mycedium